Manolo Díaz puede referirse a:

 Manolo Díaz (1941), compositor, intérprete y productor español.
 Manolo Díaz Gómez (1953), futbolista español.
 Manolo Díaz Sánchez (1950), futbolista español.
 José Manuel Díaz Fernández (1968), entrenador de fútbol español.